El término The Mark of Cain puede hacer referencia a:

 The Mark of Cain, película de 1916; 
 The Mark of Cain, película de 1917; 
 The Mark of Cain, película de 1947; o
 The Mark of Cain, película de 2007.